Красново — название населённых пунктов:

Болгария 
 Красново — село в Пловдивской области.

Казахстан 
 Красново — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
Владимирская область
 Красново — деревня в Меленковском районе.

Вологодская область
 Красново — деревня в Вологодском районе.
 Красново — деревня в Кирилловском районе.
 Красново — деревня в Харовском районе.
 Красново — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.
 Красново — деревня в Фоминском сельском поселении Шекснинского района.

Ивановская область
 Красново — деревня в Комсомольском районе.
 Красново — деревня в Родниковском районе.
 Красново — деревня в Тейковском районе.

Кировская область
 Красново — деревня в Оричевском районе.

Костромская область
 Красново — деревня в Галичском районе.

Нижегородская область
 Красново — деревня в Большемурашкинском районе.
 Красново — деревня в Вачском районе.

Свердловская область
 Красново — деревня в Туринском городском округе, упразднена в 2015 г.

Тверская область
 Красново — деревня в Зубцовском районе.
 Красново — деревня в Калининском районе.
 Красново — деревня в Краснохолмском районе.
 Красново — деревня в Молоковском районе.

Тюменская область
 Красново — село в Исетском районе.

Ярославская область
 Красново — село в Борисоглебском районе.
 Красново — деревня в Даниловском районе.
 Красново — деревня в Мышкинском районе.
 Красново — деревня в Первомайском районе.
 Красново — деревня в Ростовском районе.
 Красново — деревня в Тутаевском районе.

См. также 
 Большое Красново
 Малое Красново